Llista d'asteroides del 286.001 al 287.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

286001-286100

286101-286200

286201-286300

286301-286400

286401-286500

286501-286600

286601-286700

286701-286800

286801-286900

286901-287000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (285001)-(290000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (280001-290000)